Als Chūō-Linie () werden mehrere Bahnlinien  in Japan bezeichnet:
die Chūō-Hauptlinie () (Tokio–Shiojiri-Nagoya), auf der Schnell- und Güterzüge verkehren.
die Chūō-Schnellbahnlinie () (Tokio Hbf-Takao) im S-Bahn-System von Tokio 
die Chūō-Sōbu-Linie () (Chiba-Mitaka) im S-Bahn-System von Tokio 
die Chūō-Linie (Ōsaka) der U-Bahn Ōsaka